Het derde AFC Vrouwenkampioenschap werd van 15 januari tot en met 21 januari 1979 gehouden in India. Het toernooi werd gewonnen door Taiwan door in de finale Zuid-India te verslaan.

Eerste Ronde

Eindronde

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe links
 RSSSF.com
 Contgames-Women

Asian Cup vrouwen
Voetbal in 1979
Voetbal in India
Sportevenement in India